Cinelli (fietsmerk), een Italiaans fietsmerk
 Cinelli (wielerploeg), een door het fietsmerk gesponsorde wielerploeg